Joseph « Joe » Michael Allen, né le  à Carmarthen (pays de Galles), est un footballeur international gallois qui évolue au poste de milieu de terrain à Swansea City.

Carrière

En club 
Transféré de Swansea City à Liverpool pour  (environ ), et faisant le même trajet que son entraîneur Brendan Rodgers, Allen, international gallois depuis quelques mois seulement, affirme avoir une « confiance massive » en son potentiel.

Il quitte Liverpool le  pour rejoindre Stoke City.

Carrière internationale 
Il est sélectionné en équipe de Grande-Bretagne olympique de football pour disputer les Jeux olympiques 2012 et participe à 5 rencontres lors de cette compétition. Il est sélectionné pour l'Euro 2016. Lors du premier match de la compétition, il est élu homme du match face à la Slovaquie (victoire 2-1).

Le , il est sélectionné par Rob Page pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès 
  Swansea City
 Champion d'Angleterre de D3 en 2008.
  Liverpool FC
 Finaliste de la Ligue Europa en 2016.

Distinctions individuelles 
 Membre de l'équipe-type de l'Euro 2016.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international gallois
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Wrexham FC
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Stoke City FC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance en mars 1990
Naissance dans le Carmarthenshire